El término carol/Carol puede referirse a:

carol, un tipo de canción (véase también villancico).
Carol, también titulada El precio de la sal, una novela de Patricia Highsmith.
Carol, un drama cinematográfico británico-estadounidense del 2015, dirigido por Todd Haynes y basado en esa novela.
Carol, una canción de Chuck Berry, de 1958.

Véase también 
 Carol (nombre)